3 Front Białoruski
 3 Front Nadbałtycki
 3 Front Ukraiński